

Biografia
Era la figlia di Henry Thynne, figlio di Thomas Thynne, I visconte Weymouth, e di sua moglie, lady Grace Strode.

Matrimonio
Sposò, l'8 novembre 1716 all'età di 14 anni, William Greville, VII barone di Brooke, figlio di Francis Greville e di Lady Anne Wilmot. Ebbero tre figli:

 William Greville (7 novembre 1717 - 1718)
 Fulke Greville (23 ottobre 1718 - 1º aprile 1719)
 Francis Greville, I conte di Warwick (10 ottobre 1719 - 6 luglio 1773)

Morte
Morì il 29 marzo 1720.

Mary Thynne